Фёдор Па́влович Па́влов:
 Павлов, Фёдор Павлович (1892—1931) — советский чувашский композитор, дирижёр, драматург.
 Павлов, Фёдор Павлович (1915—1942) — Герой Советского Союза.